Die WWE Hardcore Championship war eine Hardcore-Wrestling-Meisterschaft der WWE. Die Meisterschaft wurde am 2. November 1998 eingeführt und der erste Titelträger war Mankind, nachdem er den Titel von Vince McMahon geschenkt bekam. Im Jahr 2000 führte die WWE eine 24/7-Regel ein. Am 26. August 2002 wurde sie mit der WWE Intercontinental Championship vereinigt. Die WWE 24/7 Championship wurde als Nachfolgertitel am 20. Mai 2019 eingeführt. Wie im Wrestling allgemein üblich erfolgte die Vergabe nach einer zuvor bestimmten Storyline.

Geschichte 
Der Titel wurde am 2. November 1998 eingeführt, um den Wunsch der WWF-Fans nach härteren Matches zu stillen. Der erste Titelträger war Mankind, der den Titel von Vince McMahon für seine Stürze beim „Hell In A Cell Match“ gegen den Undertaker (King Of The Ring 1998) geschenkt bekam. Im Jahr 2000 führte die WWE eine 24/7-Regel ein. Diese Regel besagte, dass der Titelträger sehr häufig seinen Titel verteidigen musste und er jederzeit gepinnt werden konnte, solange ein Referee dabei ist. Aufgrund dieser Regel kam es zu vielen Titelwechseln, auch außerhalb von angesetzten Matches. Im August 2002 verkündete der damalige General Manager von RAW Eric Bischoff das Ende der 24/7-Regel. Am 26. August 2002 wurde der Titel in einem Vereinigungs-Hardcore-Match zwischen Rob Van Dam, dem damaligen WWE Intercontinental Champion und Tommy Dreamer, dem damaligen Träger des WWE Hardcore Titel, zum WWE Intercontinental Championship vereinigt. Der WWE-Hardcore-Titel wurde damit eingestellt. Durch die sogenannte 24/7-Regel gab es insgesamt 51 Titelträger, welche zusammen 234 Titelgewinne verbuchen konnten. Der erfolgreichste Hardcore-Champion war Raven mit 27 Regentschaften. Die einzigen Frauen, die den Titel jemals gehalten haben, wenn auch nur für wenige Sekunden, waren Trish Stratus, Terri Runnells und Molly Holly. Wie im Wrestling allgemein üblich erfolgte die Vergabe nach einer zuvor bestimmten Storyline.

Liste der Titelträger

Titelstatistiken

Anzahl der Regentschaften

Längste Regentschaft – absolut

Längste Regentschaft – am Stück

Weitere Rekorde

Weblinks 
 WWE Hardcore Championship auf wwe.com

Hardcore